

Astronomia 
 T6 – sottoclasse della classificazione stellare

Matematica 
 Spazio T6 – spazio topologico

Medicina 
 T6 – sesta vertebra toracica
 T6 – sesto nervo spinale toracico

Trasporti 
 North American T-6 Texan - aereo d'addestramento
 Beechcraft T-6 Texan II - aereo d'addestramento

Altro 
 Sojuz T-6 – missione del veicolo spaziale Sojuz